Валерий Дмитриевич Румянцев (род. 23 сентября 1946, Ленинград) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор. Один из основоположников солнечной энергетики.

Биография 

Родился 23 сентября 1946 года. Окончил школу с золотой медалью, и институт (ИТМО) - с отличием.

Работал в ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР (РАН): инженер, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник.

Научный вклад 
Один из основоположников солнечной энергетики.

Создатель первой в мире солнечной концентраторной энергоустановки.

Румянцевым впервые были предложены и применены на практике параболические зеркальные концентраторы и концентраторы на основе микролинз Френеля с микрогетерофотоэлементами, а также системы высокоточного слежения для концентраторных солнечных электростанций.

Разработал термоэлектрический преобразователь на основе узкозонного полупроводника GaSb.

Изобретатель СССР (регистрационный номер 22666 от 06.04.1982).

Обладатель более пятидесяти патентов.

Автор/соавтор около трёхсот научных публикаций.

Разработки Румянцева широко применяются при создании солнечных электростанций как в России, так и за её пределами.

На основе его изобретений в 1982 году в Республике Узбекистан была построена и эксплуатировалась солнечная концентраторная электрическая станция, а в 1985 году построена солнечная фотоэлектрическая станция на линзах Френеля. В дальнейшем это явилось основой для создания в Узбекистане Международного института по солнечной энергии.

Валерий Дмитриевич уделял большое внимание формированию и становлению молодых учёных, в дальнейшем достигших больших успехов в современной науке.

Научные работы 
 Диссертация кандидата физико-математических наук: "Исследование фото- и электролюминесцентных свойств эпитаксиальных гетероструктур на основе твердых растворов в системах Al-Ga-As и Ga-In-As-P". 01.04.10. — Ленинград, 1976. — 125 с. : ил.
 Диссертация доктора физико-математических наук: "Фотоэлектрическое преобразование интенсивных световых потоков в полупроводниковых гетероструктурах". / АН СССР. Физ.-техн. наук. — Ленинград, 1989. 
Монография (соавтор): Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения / В. М. Андреев, В. А. Грилихес, В. Д. Румянцев; Отв. ред. Ж. И. Алферов; АН СССР, Отд-ние общ. физики и астрономии, Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе. — Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1989. — 308,[1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-02-024384-1

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола в области науки и техники 1976 года — за получение и исследование широкозонных твёрдых растворов соединений А3В5 и создание на их основе эффективных инжекционных источников излучения в видимой части спектра.
Премия имени А. Ф. Иоффе (1996, вместе с Жоресом Алфёровым и Вячеславом Андреевым) — за цикл работ «Фотоэлектрические преобразователи солнечного излучения на основе гетероструктур».
Премия имени В.М. Тучкевича (24 октября 2014) -  за работу "Солнечные фотоэнергоустановки с концентраторами излучения. 
Премия за лучшую работу ФТИ (2001 год) - за работу "Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения".
Приз "Энергоэффективность" (2014 год) Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время" - за разработку "солнечные концентраторные фотоэлектрические модули и солнечные энергоустановки со слежением за солнцем".
Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" (19.02.2003).

Ссылки 
 Патенты В. Д. Румянцева на портале «Банк патентов РФ на изобретения и промышленные образцы ФИПС Роспатента»
 История развития солнечной фотоэлектрической энергетики в России
 Образовательная программа № 21, Концентраторная солнечная фотоэнергетика
 

Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Физики XXI века
Выпускники Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе